Niko Eeckhout – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga
 Paul Eeckhout – architetto belga